11P kan syfta på:

 Tempel-Swift-LINEARs komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M1-10 - en rysk Progress farkost.